FK Bosna Sarajewo – bośniacki klub piłkarski, mający siedzibę w stolicy kraju, mieście Sarajewo, mistrz Bośni i Hercegowiny w sezonie 1950.

Historia 
Chronologia nazw:
 1947: FK Bosna (Sarajewo)

Klub piłkarski FK Bosna został założony w miejscowości Sarajewo 7 grudnia 1947 roku jako sekcja Towarzystwa Sportowego "Bosna" Uniwersytetu w Sarajewie (bos. Univerzitetsko sportsko društvo Bosna). W sezonie 1947/48 startował w mistrzostwach Jugosławii na trzecim poziomie krajowym, zajmując trzecie miejsce w Republička nogometna liga NR Bosne i Hercegovine. W 1950 zwyciężył w Republička nogometna liga i potem po reorganizacji systemu lig jugosłowiańskiej piłki nożnej walczył w turnieju o awans do Druga savezna liga (D2), ale zajął trzecie miejsce. W 1952 roku po kolejnej reformie systemu lig klub najpierw zwyciężył w Grupie A 1.razred Grada Sarajeva (D2), następnie wygrał mistrzostwo związku piłkarskiego w Sarajewie i potem zakwalifikował się do półfinałów barażów o awans do Prva savezna liga (D1). Jednak przegrał w dwumeczu (1:3, 0:4) z Velež Mostar. W sezonie 1952/53 zajął drugie miejsce w Podsavezna nogometna liga. Sarajevo (D2), ale po reorganizacji systemu lig został zdegradowany do trzeciego poziomu. W sezonach 1953/54 i 1954/55 występował w Republička nogometna liga. Po likwidacji ligi republikańskiej w sezonie 1955/56 zajął 11.miejsce w 2. liga. Druga zona A (D2). Następnie klub występował na trzecim poziomie.

W sezonie 1959/60 wygrał I. zonska liga BiH. Sarajevo, ale potem w finale o mistrzostwo ligi BIH przegrał z Čelik (Zenica) 0:5, 1:1. Dopiero w sezonie 1967/68 po wygraniu Sarajevsko-zenička zonska liga awansował do Druga savezna liga (D2). Przez trzy lata grał w grupie Jug drugiej ligi, a po zakończeniu sezonu 1970/71 spadł do Sarajevsko-zenička zonska liga. W 1973 roku została odrodzona liga republikańska Bośni i Hercegowiny i klub zakwalifikował się do niej. W sezonie 1974/74 zajął 16.miejsce w Republička nogometna liga i został zdegradowany do czwartego poziomu. 

Po rozpadzie Jugosławii klub nie wystartował w pierwszych nieoficjalnych mistrzostwach Bośni i Hercegowiny w sezonie 1994/95. Dopiero w sezonie 2003/04 zagrał w rozgrywkach Druga liga Federacije Bosne i Hercegovine (D3). Uplasował się na dziesiątej pozycji w środku tabeli grupy Jug, ale zrezygnował z dalszych występów. Po sześciu latach, w sezonie 2010/11 ponownie startował w Druga liga Federacije Bosne i Hercegovine, zajmując wysokie drugie miejsce w grupie Centar. W następnym sezonie 2011/12 zespół zajął ostatnie 16.miejsce w grupie Centar i spadł do regionalnej ligi Kantonalnej.

Barwy klubowe, strój 

Klub ma barwy brązowo-białe. Zawodnicy swoje domowe spotkania zazwyczaj grają w brązowych koszulkach, białych spodenkach oraz brązowych getrach.

Sukcesy

Trofea międzynarodowe 
Nie uczestniczył w rozgrywkach europejskich (stan na 31-05-2020).

Trofea krajowe 
Bośnia i Hercegowina

 Druga liga Federacije Bosne i Hercegovine (D3):
 wicemistrz (1x): 2010/11 (grupa Centar)

Jugosławia

 Republička liga/zonska liga/međuzonska liga (D3):
 mistrz (1x): 1967/68 (sarajevsko-zenička liga)
 wicemistrz (1x): 1953/54 (republička liga NR BiH), 1959/60 (I. zonska liga BiH)
 3.miejsce (1x): 1964/65 (međuzonska liga Bosne)

Poszczególne sezony

Rozgrywki międzynarodowe 
Nie uczestniczył w rozgrywkach europejskich.

Rozgrywki krajowe 
Bośnia i Hercegowina

Jugosławia

Struktura klubu

Stadion 
Klub piłkarski rozgrywał swoje mecze domowe na Pomoćni Stadion Koševo w Sarajewo o pojemności 500 widzów.

Kibice i rywalizacja z innymi klubami

Derby 
 Biser Sarajevo
 Saobraćajac Sarajevo
 Vrbanjuša Sarajevo
 Vratnik Sarajevo

Zobacz też 
 RK Bosna Sarajewo

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona USD Bosna 
 
  
 FK Bosna Sarajewo w bazie Foot.dk 
 
 
 
 Wyniki meczów klubu w bazie RSSSF 

Bośniacko-hercegowińskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1947
Kluby piłkarskie w Sarajewie